I71, I-71 ou I/71 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 I-71, un sous-marin de la Marine impériale japonaise, ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale.

Médecine 
 Anévrisme aortique et dissection, d'après la classification internationale des maladies.

Routes 
  Interstate 71 (I-71), une autoroute americaine reliant Louisville (Kentucky) à Cleveland ;
  Route slovaque I/71 reliant Lučenec à la frontière hongroise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres